Во́ин Андре́евич Ри́мский-Ко́рсаков (1822, Орловская губерния, Российская империя — 1871, Пиза, Италия) — русский мореплаватель, географ, гидрограф, писатель, реорганизатор системы военно-морского образования. Старший брат композитора Н. А. Римского-Корсакова.

Биография 
Родился  года в Малоархангельском уезде Орловской губернии в старинной дворянской семье. В восемь лет был определён в морское отделение Александровского корпуса в Царском Селе. В 1833 году поступил в Морской кадетский корпус. Плавал гардемарином на фрегате «Прозерпина» на Балтике. 

По окончании корпуса служил мичманом на фрегате «Александр Невский». В 1839 году на бриге «Патрокл» участвовал в описи побережья Финляндии. В 1840-1845 годах на фрегате «Мельпомена», бриге «Нестор» и корабле «Кацбах» крейсировал в Балтийском море и Финском заливе. 11 апреля 1843 года произведен в лейтенанты. В 1845-1846 годах служил на корабле «Ингерманланд» в Средиземном море. В 1847-1848 годах на корабле «Кацбах» крейсировал в Немецком и Финском морях. В 1849-1850 годах на фрегате «Паллада» перешёл до острова Мадейра и Лиссабона и обратно. В 1850 году награждён орденом Св. Анны III степени. В кампанию 1850 года на фрегате «Цесаревич» крейсировал в Финском заливе. В 1851-1852 годах командовал тендером «Лебедь» в Финском заливе.

В 1852 году Воин Андреевич поступил в распоряжение адмирала Евфимия Путятина, был назначен командиром шхуны «Восток», на которой обследовал остров Сахалин, Татарский пролив и Амурский лиман. Позднее изучал побережье Камчатки и Курильских островов. С 19 апреля 1853 года произведён в капитан-лейтенанты.

30 ноября 1855 года произведён в капитаны 2-го ранга. В 1856-1857 годах, командуя винтовым корветом «Оливуца», перешёл из Тихого океана в Кронштадт. После окончания экспедиций опубликовал серию очерков: «Сахалин», «Первое знакомство с Амуром», «Поход на Камчатку» и другие.

26 сентября 1858 года, за отличие по службе, был произведён в капитаны 1-го ранга, а в 1860 году назначен начальником Штаба Главного Командира Кронштадтского порта.

 года «за успешную проводку корабля «Император Николай I», на пловучих доках, их реки Невы в Кронштадт» объявлено Монаршее благоволение.

В декабре 1861 года назначен исправляющим должность директора Морского кадетского корпуса, и с этого времени начинается ряд преобразований в ходе обучения и воспитания в корпусе, а потом, по образцу его, и в других морских учебных заведениях. По инициативе Римского-Корсакова, для практического изучения морского дела кадеты Морского корпуса стали плавать летние месяцы на судах вновь сформированного корпусного отряда. По учебной части прибавлен один год между старшим и средним отделениями низшего курса. В систему воспитания введены новые начала развития в воспитанниках чувств самонаблюдения, долга и чести; система постоянного надзора над воспитанниками заменена системой доверия. В 1864 году ему была пожалована аренда в тысячу двести руб. в год на двенадцать лет. 1 января 1865 года Римский-Корсаков был произведён в чин контр-адмирала и утверждён в должности директора Морского кадетского корпуса. Летом того же года, командуя отрядом судов Морского корпуса и сойдясь у Гангеудда с эскадрой под командованием генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича, Римский-Корсаков получил приказание Его Высочества заведовать работами по подъёму затонувшей броненосной лодки «Смерч». Имея свой флаг на винтовом фрегате «Громобой», Римский-Корсаков прошел без лоцмана в тумане к Барезунду и стал на якорь ввиду затонувшего судна. За труды по поднятию «Смерча» был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени и тысячью стами рублями. В 1866 году, за смотр, произведённый императором Александром II судам отряда Морского кадетского корпуса на Кронштадтском рейде, ему было объявлено Монаршее благоволение. В 1867 году Морской кадетский корпус был переименован в Морское училище с четырёхлетним курсом, и возраст поступающих ограничен пятнадцатью и восемнадцатью годами, а также введены некоторые изменения в форме.

15 августа 1869 года Римский-Корсаков был назначен членом комитета морских учебных заведений. В 1870 году награжден орденом Св. Анны 1-й степени.

В 1871 году, вследствие ухудшившегося здоровья, Римский-Корсаков получил отпуск за границу и 4 ноября умер в городе Пиза, в Италии. Похоронен в Петербурге, на Смоленском православном кладбище, рядом со Смоленской церковью.

Награды 
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы.
 Орден Святой Анны 2-й степени с Императорской короной (1857).
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1861).
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1865).
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1867).

Медали:
 Медаль «В память войны 1853—1856» (1856).

Сочинения 
 «Несколько встреч с английскими военными судами» — «Морской Сборник», 1851 г., № 9
 «Ещё немного тендерской практики» — «Морской Сборник», 1851 г., № 11
 «Морская Старина» — «Mopской Сборник», 1852 г., № 11
 «Экспедиция французов в Мексику в 1838 и 1839 годах» — «Морской Сборник», 1853 г., № 8
 «Вице-адмирал Роман Петрович Бойл» — «Морской Сборник», 1855 г., № 6
 «Мнение о порядке судовой отчетности» — «Морской Сборник», 1858 г., № 6
 «Случаи и заметки на шхуне „Восток“ в 1853 и 1854 гг.» — «Морской Сборник» 1858 г., № 5, 6 и 12
 «Некоторые заметки о кораблях Suffren и Excellent» — «Морской Сборник», 1859 г., № 12
 "Опыты над гребными судами корабля «Прохор» — «Морской Сборник», 1860 г., № 1
 «О морском воспитании» — «Морской Сборник», 1860 г., № 7
 «Предисловие к путевым заметкам П. Н. Головина» — «Морской Сборник», 1863 г., № 5
 «Подъем затонувшей броненосной лодки „Смерч“» — «Морской Сборник», 1865 г., № 12
 «Отрывки из писем морского офицера»
 «Артиллерийское ученье»
 «Отчет о практических занятиях кадет Морского Корпуса летом 1861 года»
 Перевод сочинения французского адмирала Жюрьен де ла Гравьера: «Морские войны времен французской республики и Империи»

Имя на карте 
 В честь Римского-Корсакова названа небольшая группа островов в заливе Петра Великого.
 В честь Римского-Корсакова назван также город Корсаков (Сахалинская обл.).
 На месте нынешнего города Корсаков в XIX веке находился Корсаковский пост, названный именем Михаила Семёновича Корсакова, после перехода Сахалина к Японии пост был переименован в город Отомари, а после освобождения Сахалина в 1945 году город Отомари переименован в Корсаков, на этот раз в честь Воина Андреевича.

Семья 

Жена: Мария Фёдоровна, урождённая Мария Матильда Луиза Роза Бауэр, во втором браке баронесса фон Штакельберг (19.12.1839 - 17.1.1895). Их дети:
 Пётр (1861—1927)
 Фёдор (13.5.1863, СПб. — 28.9.1923, Таллинн) — контр-адмирал с увольнением в отставку (26.8.1913). Командир эскадренного миноносца «Беспощадный» (1904) и минного крейсера «Генерал Кондратенко» (1905).
 Андрей (1864—1869)
 Александра (12.07.1868—07.02.1945, Пфертен (Pförten; ныне Броды в Польше))
 Софья (1870 ?)

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Римский-Корсаков Воин Андреевич
 Избранные биографии. Римский-Корсаков В. А.
  Биография В. А. Римского-Корсакова

Воин Андреевич
Выпускники Морского кадетского корпуса
Директора Морского кадетского корпуса
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Мореплаватели Российской империи
Персоналии:Приморский край
Персоналии:Сахалинская область
Персоналии:Санкт-Петербург